Barbara Kraus ist der Name folgender Personen:
* Barbara Kraus (Organistin) (* 1967), deutsche Konzertorganistin und Fachbuchautorin
 Barbara Kraus (Physikerin) (* 1975), österreichische Physikerin und Hochschullehrerin